

Patronyme 

 Alasgar Alakbarov (1910-1963), acteur de théâtre et de cinéma azerbaïdjanais ;
 Babak Alakbarov (né en 1987), officier de l'armée azerbaïdjanaise ;
 Fizouli Alakbarov (né en 1958), homme politique azerbaïdjanais ;
 Kamal Alakbarov (1928-2009), peintre et sculpteur azerbaïdjanais et soviétique ;
 Samir Alakbarov (né en 1968), footballeur azerbaïdjanais ;
 Vugar Alakbarov (né en 1981), boxeur azerbaïdjanais.

Voir aussi